L'All-NBDL Team è il riconoscimento che ogni anno la NBA D-League conferisce ai migliori giocatori che si sono distinti nel corso della regular season.

Vincitori

All-NBDL Team 2001-2010

All-NBDL Team 2010-2020

All-NBA G League Team 2020-2030

Note 

Team